Satrústegui ist der Familienname von
 Jesús María Satrústegui (* 1954), spanischer Fußballspieler
 Eneko Satrústegui Plano (* 1990), spanischer Fußballspieler